Catherine Allégret – attrice francese
 Marc Allégret – regista e sceneggiatore francese
 Yves Allégret – regista e sceneggiatore francese